Міста Свентокшиського воєводства Польщі:

С